Trollsvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trollsvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 710562-144006), sjö i Krokoms kommun,  (19,1 ha)
Trollsvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 710572-144106), sjö i Krokoms kommun, 
Trollsvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 710574-144106), sjö i Krokoms kommun,  (12 ha)

Se även
Stor-Trollvattnet, sjö i Kramfors kommun,  (9,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn